Beichel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Beichel (1875–1955), deutscher Architekt und Baumeister
 Klaus Beichel (1929–2009), deutscher Unternehmer